

Codici 
 nbt – codice ISO 639-3 della lingua na

Informatica
 NBT – acronimo di NetBIOS su TCP, protocollo di rete